

Geografia 
 Corridoio Calgary-Edmonton – regione geografica nella provincia dell'Alberta in Canada 
 Edmonton – capoluogo della provincia canadese dell'Alberta
 Edmonton – comune degli Stati Uniti d'America nello Stato del Kentucky
 Edmonton – sobborgo di Cairns, Queensland, Australia
 Edmonton – villaggio della Cornovaglia nella parrocchia di St Breock
 Edmonton – suddivisione del borgo londinese di Enfield
 Quartieri di Edmonton – suddivisioni amministrative di Edmonton in Canada

Persone 
 Jerry Edmonton – batterista canadese

Altro 
 Aeroporto Internazionale di Edmonton – aeroporto civile canadese
 Rete tranviaria di Edmonton – linee tranviarie dell'omonima città canadese